Nike – figura della mitologia greca, personificazione della vittoria
 Nike – azienda multinazionale produttrice di abbigliamento sportivo di vario tipo
 Nike – nome proprio di persona italiano femminile
 Nike – protagonista del manga e anime Guru Guru - Il girotondo della magia
 307 Nike – asteroide della fascia principale
 Nike Ajax – missile terra-aria
 Nike Hercules – missile terra-aria
 Nike Zeus – missile terra-aria